Sigered van Kent, medekoning van Kent (ca. 762)
 Sigered van Essex, koning en hertog van Essex (ca. 798-825)